Szulerzy – polski zespół muzyczny
 Szulerzy – francuski film w reżyserii Barbeta Schroedera

Zobacz też 
 szuler
 Szulerzy na pokładzie
 Szulerzy przy świecy - obraz Feliksa Pęczarskiego, 1845 r.